Да́рио Ши́мич (, 12 ноября 1975; Загреб) — хорватский футболист.

Карьера в клубе 
Шимич начал свою карьеру в загребском «Динамо» в 1992 году. За родной клуб он выступал в течение семи сезонов, выиграв за это время пять чемпионских титулов. После успешного для Хорватии чемпионата мира 1998 года Дарио перешёл в миланский «Интернационале», за который выступал до 2002 года. В 2002 году был обменян в «Милан» на турка Юмита Давала. В 2003 году вместе с «Миланом» стал победителем Лиги чемпионов. В 2006 году продлил контракт с «Миланом» до конца сезона 2008/09. Летом 2008 года перешёл в «Монако».

Карьера в сборной 
Шимич дебютировал за сборную Хорватии 13 марта 1996 года в матче против Южной Кореи, игра проходила в Загребе и закончилась победой хозяев 3:0.
Выступал за сборную на чемпионате Европы 1996 года, чемпионатах мира 1998, 2002 и 2006 годов. В 1998 году стал бронзовым призёром мирового первенства.

Шимич стал свидетелем начала случая, ставшего курьёзным в компенсированное время: в матче группового этапа со сборной Австралии он получил две жёлтые карточки, последнюю из которых арбитр на деле показывал совсем другому игроку сборной Хорватии. Первое своё предупреждение он получил от судьи встречи Грэма Полла на 32 минуте. На 85-й минуте матча Шимич покинул поле, но судья показал жёлтую карточку в сторону Срны, грубо сфолившему на Кьюэлле, тогда как виновник удаления находился в стороне в считанных сантиметрах от последнего не делая никаких силовых телодвижений. На 90-й минуте матча арбитр показал вторую жёлтую карточку Шимуничу, но записал это предупреждение сократив его фамилию до трех букв (Šim.) и подумав при этом, что он показал первую желтую карточку Дарио Шимичу, к тому моменту уже удалённому с поля. Эту ошибку не заметили ни боковые судьи, ни инспектор матча. Лишь на 93-й минуте арбитр показал Шимуничу третью жёлтую карточку и окончательно покинул поле вслед за Шимичем.

Последний матч Дарио провёл 20 августа 2008 года против сборной Словении.

Достижения 
Динамо Загреб
 Чемпион Хорватии: 1992/93, 1995/96, 1996/97, 1997/98
 Обладатель Кубка Хорватии: 1993/94, 1995/96, 1996/97, 1997/98
Милан
 Чемпион Италии : 2003/04
 Обладатель Кубка Италии : 2002/03
 Обладатель Суперкубка Италии : 2004
 Победитель Лиги чемпионов: 2002/03, 2006/07
 Обладатель Суперкубка Европы: 2003, 2007
 Клубный чемпионат мира по футболу: 2007
Сборная Хорватии
 Бронзовый призёр чемпионата мира по футболу: 1998

Статистика 
Статистика приведена по состоянию на 12 апреля 2008

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Хорватии
Игроки сборной Хорватии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Хорватии по футболу
Игроки ФК «Динамо» Загреб
Игроки ФК «Интернационале»
Игроки ФК «Милан»
Игроки ФК «Монако»
Игроки ФК «Панатинаикос»